Georges Bidault (1899-1983) – politico francese
 Jean Bidault (1796-1854) – politico francese
 Marcel-Ernest Bidault (1938) – ex ciclista su strada francese
 Rémy Hippolyte Bidault (1747-1810) – politico francese